Vita o VITA (en plural vitae) en latín significa "vida" y puede referirse a:

 Vita, comienzo habitual del título de una biografía en latín, por el que (en un contexto conocido) a menudo se hace referencia a la obra; frecuentemente de un santo, entonces llamado hagiografía
 Vita, marca de bebidas y alimentos producidos en Hong Kong
 Curriculum vitae, descripción escrita de la experiencia y otras calificaciones de una persona para un trabajo
 Opel Vita, coche fabricado por Opel
 PlayStation Vita, consola de juegos portátil de Sony
 VITA, acrónimo de Views, Inventory, Transformation and Artefacts
 VITA, acrónimo de Virginia Information Technologies Agency
 VITA, acrónimo del programa Volunteer Income Tax Assistance del IRS
 VITA, acrónimo de VMEbus International Trade Association
 Beta o Vita (β), segunda letra del alfabeto griego
 Vita, barco de la guerra civil española
 Vitae, grupo taxonómico.

Divisiones administrativas 
 Vita (España), municipio de la provincia de Ávila, España
 Vita (India), ciudad en el estado de Maharashtra, India
 Vita (Canadá), ciudad en Manitoba, Canadá
 Vita (Italia), ciudad de la provincia de Trapani, Italia
 Viţa, aldea en la comuna de Nușeni, condado de Bistriţa-Năsăud, Rumania